Улброка () — населённый пункт у восточных границ Риги, административный центр Ропажского края (с 2021 года). До 1 июля 2009 года входил в состав Рижского района, в 2004—2021 годах — административный центр Стопинского края.

Улброка находится на автодороге  Улброка — Огре, у её примыкания к дороге  Рига — Эргли. Через посёлок протекает река Пикюрга и её левый приток Даугульупите.

Расстояние до границы Риги — 3 км, до Саласпилса — 15 км, до Огре — 26 км.

История 
Современное поселение расположено на территории, некогда принадлежавшей Улброкскому поместью. В память о революционерах, жертвах карательной экспедиции во время революции 1905 года, на въезде в посёлок стоит монумент работы скульптора Я. Зариньша (1963 г.).

В Улброке имеется разветвлённая торговая сеть, научный институт сельскохозяйственной техники Латвийского сельскохозяйственного университета, средняя школа, музыкальная и художественная школа, детское дошкольное образовательное учреждение «Pienenīte», Дом культуры, библиотека, открытая эстрада, фельдшерский пункт, аптека, почтовое отделение.

Примечания

Ссылки 
 База данных географических названий Латвии

Населённые пункты Стопинского края